Сердон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сердон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре